Ко́птевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Новоспасского района Ульяновской области.

Административный центр — село Коптевка.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 8 населённых пунктов: 3 села, 1 деревня, 2 посёлка и 2 станции.

Примечания

Ссылки 
 Новоспасский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Новоспасского района